Астидамия (Астидамея, ) — персонаж древнегреческой мифологии. 

Жена Акаста, царя древнегреческого города Иолка в Фессалии. Воспылала страстью к женатому чужеземцу Пелею, но тот отверг её, тогда она оклеветала его, утверждая, что он пытался её соблазнить. Супруга Пелея повесилась. Акаст пытался погубить его, но неудачно. Позднее Пелей вместе с Ясоном и Диоскурами разграбил Иолк и убил Астидамию. Разрубив её тело на части, он по ним привел войско в город.

Примечания

Ссылки 
 

Героини древнегреческих мифов
Мифы Фессалии